20-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 27 февраля 2005 года в рамках Европейского тура UCI 2005. Победу одержал испанский велогонщик Иван Гутьеррес из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: 8 команд категории UCI ProTeam и 7 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 112 гонщиков. До финиша доехали 55 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2005  на FirstCycling
 
 
 
 

2005 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2005 году
Февраль 2005 года